Kwalifikacje do Pucharu Azji 1992 odbyły się w tymże roku. Wzięło w nich udział 20 drużyn, które zostały podzielone na 6 grup, których zwycięzcy awansowali do finałów (Japonia i Arabia Saudyjska miały zapewniony awans).

Wyniki

Grupa A (mecze w Dosze, Katar)

Grupa B (mecze w Al-Ajn, ZEA)

Grupa C (mecze w Kalkucie, Indie)

Grupa D (mecze w Pjongjang, Korea Płn.)

Grupa E (mecze w Singapurze)

Grupa F (mecze w Bangkoku, Tajlandia)

Linki zewnętrzne 
 Wyniki eliminacji (również turnieju głównego) na rsssf.com

Puchar Azji w piłce nożnej
1992 w piłce nożnej
1992 w Azji